Tomaž Razingar, slovenski hokejist, * 25. april 1979, Jesenice.

Razingar je svojo profesionalno kariero začel leta 1996 v klubu HK Acroni Jesenice, kjer je igral večino svoje kariere, v drugem delu kariere pa je igral v češki ligi za klube HC Třinec, HC Pardubice, Hradec Králové in HC Vsetín, avstrijski ligi za kluba HC Innsbruck in VSV EC, italijanski ligi za Val Pusteria Wolves ter nižjih severnoameriških ligah za klube Worcester IceCats, Peoria Rivermen in Newmarket Hurricanes. Sezono 2012/13 je začel pri klubu HK Jesenice Mladi, januarja 2013 pa je prestopil v klub EV Ravensburg nemške druge lige. Sezono 2013/14 je kot kapetan začel pri novoustanovljenem klubu Team Jesenice v ligi INL, novembra 2013 pa je prestopil k švedskem drugoligašu Troja Ljungby. V začetku decembra 2014 je po daljšem iskanju kluba prestopil v slovaški Dukla Trenčín. 9. septembra 2015 je uradno končal kariero.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na petnajstih svetovnih prvenstvih, od tega osmih v elitni diviziji. Od leta 2009 je kapetan reprezentance, od leta 2012 rekorder po reprezentančnih nastopih. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel en gol proti slovaški reprezentanci. Skupno je za reprezentanco odigral 212 uradnih tekem in dosegel 81 golov.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 9
| 2
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 5
| 1
| 6
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 5
| 1
| 6
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Newmarket Hurricanes
| OJHL
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 7
| 4
| 11
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 99/00
|
| 51
| 2
| 13
| 15
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 00/01
|
| 52
| 10
| 9
| 19
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 8
| 7
| 15
| +9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 15
| 16
| 31
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 13
| 12
| 25
| +28
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 27
| 27
| 54
|
| 67
|
| 5
| 7
| 5
| 12
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 03/04
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 03/04
|
| 32
| 7
| 1
| 8
| -7
| 4
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Hradec Králové
| Češka 2. liga
| 03/04
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hradec Králové
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 23
| 19
| 42
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 16
| 16
| 15
| 31
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 2
| 2
| 4
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 18
| 12
| 17
| 29
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 14
| 11
| 18
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 05/06
|
| 16
| 5
| 3
| 8
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Oceláři Třinec
| Češka liga
| 06/07
|
| 13
| 3
| 1
| 4
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 46
| 20
| 29
| 49
| +3
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 6
| 4
| 10
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Innsbruck
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 42
| 18
| 19
| 37
| +3
| 51
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +2
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 59
| 25
| 30
| 55
| -28
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 4
| 4
| 8
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 26
| 10
| 8
| 18
| 
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Val Pusteria Wolves
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 54
| 13
| 19
| 32
| 
| 34
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 33
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 9
| 19
| 28
| 
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 4
| 4
| 4
| 8
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Ravensburg
| Nemška 2. liga
| 12/13
|
| 15
| 7
| 5
| 12
| 
| 6
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Jesenice
| INL
| 13/14
|
| 5
| 5
| 4
| 9
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 13/14
|
| 30
| 8
| 3
| 11
| -3
| 16
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -6
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 14/15
|
| 24
| 3
| 4
| 7
| -3
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 814
| bgcolor="#7FFF00" | 352
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" | 701
| bgcolor="#7FFF00" | +19
| bgcolor="#7FFF00" | 722
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 45
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Newmarket Hurricanes
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti HC Hradec Králové
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti HC Val Pusteria Wolves
Hokejisti VSV EC
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti EV Ravensburg
Hokejisti HDD Jesenice
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Jeseniški športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih